Rue Fabert est un odonyme que l'on trouve dans plusieurs de France notamment :
 une rue à Metz ;
 une rue à Nancy ;
 une rue à Nantes ;
 une rue à Paris.